Хагеу () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Кетіна.
 Хагеу () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Ричу.